Diese Liste enthält alle Einzel-Finalistinnen der Juniorinnen bei den Australian Open.

Weblinks 
 

Liste (Damentennis)
!Sieger #Juniorinneneinzel